Guarapari (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo
 Guarapari (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Espírito Santo